«Инспектор Гаджет 2» () — американский комедийный супергеройский фильм, основанный на мультсериале «Инспектор Гаджет» 1983 года. Продолжение фильма «Инспектор Гаджет», однако Д. Л. Хьюли — единственный, кто вернулся к своей роли.

Сюжет 
Со времен первого фильма прошло 3 года. Инспектор Гаджет засадил за решётку всех бандитов города Ривертона и теперь довольствуется ловлей простых горожан, причём в качестве доводов для этого он предъявляет крайне нелепые вещи. Кроме того, у него возникают галлюцинации с вызыванием приборов, вызванные тем, что он лишь прототип кибер-полицейского. Однако тут судьба улыбается Гаджету — его старый враг Доктор Клешня (бывший Сенфорд Сколикс) сбегает из тюрьмы, и Гаджет должен его поймать. Ситуацию резко меняет появление женщины-робота Г2, второй модели Гаджета. Гаджет влюбляется в Г2, но понимает, что его галлюцинации  будут ему мешать. Всячески Гаджет пытается доказать, что он лучше, но ничего не выходит. В итоге его увольняют, т.к. Клешня сумел использовать его неуклюжесть и тупость в своих целях.

Пенни решает помочь своему дяде и начинает собственное расследование. Она выясняет, что Клешня скрывается на старой фабрике Боулрат, где занимались производством инвентаря для боулинга с 1959—1960. Она и их семейный пёс Умник отправляются туда, но Пенни оказалась поймана Клешнёй. Теперь Гаджету и Г2 придётся спасти её. Клешня приезжает на открытое место и включает лазер, который останавливает время. Весь город заморожен.

Гаджет пытается догнать Клешню на Гаджет-вертолёте, но из-за ошибок в работе ему не удается. Г2 меняется с ним одним из своих чипов, и Гаджету удается догнать Клешню, в то время, как Г2 ловит грабителей в банке (причём ей передались сбои Гаджета, что сделало эту поимку весьма комичной). За время погони за преступниками она становится неравнодушной к Гаджету, но не хочет этого показывать.

Клешня понимает, что его план может провалиться, поэтому он привязывает Пенни к повозке с динамитом и отправляет на дорогу. Гаджету удаётся её спасти, и они вместе догоняют Клешню. Его банду задержали, а сам Клешня улетает на ракете в космос, и как бы намекает на триквел.

В конце фильма Гаджета, Г2 и Пенни награждают. После церемонии награждения Г2 объясняется в своих чувствах к Гаджету, и он целует её. В результате из его головы начинают вылетать фейерверки, один из которых взрывается рядом с мэром Уилсон и шефом Куимби, заставив их кричать на Гаджета.

В ролях

Художественные особенности 
Фильм имеет достаточно поверхностную сюжетную связь с первой частью, которая установлена больше за счёт мелких внешних деталей, чем упоминаний. Оформление персонажей стало больше напоминать таковое в мультсериале.

Связи и расхождения с первой частью 
 Инспектор Гаджет и Доктор Кло ни разу не названы своими настоящими именами из первого фильма (Джон Браун и Сенфорд Сколекс, соответственно), но на контрольном пульте Кло изображён логотип Scolex Industries, подразумевая, что его имя по-прежнему Сэнфорд Сколекс. Кроме того, он по-прежнему предстаёт с клешнёй-протезом, которая канонична только для этих фильмов.
 Гаджетмобиль по-прежнему является разумным, но детали его облика реверсированы: если в первой части он имел белый корпус и фиолетовое лицо на бортовом дисплее, то в сиквеле, наоборот, фиолетовый корпус и белое лицо на бортовом дисплее. Кроме того, если в первой части его «лицо» (фары и передний бампер) носило чисто декоративный характер, в сиквеле оно полностью функционально и даже способно плакать.
 Создательница и оригинальный любовный интерес Гаджета, Бренда Брэдфорд, не попала в сиквел и даже не была упомянута, а заменена на пожилого учёного Бакстера и Г2.

Сходства с мультсериалом 
 Характер инспектора Гаджета стал гораздо ближе к мультсериалу: он самоуверен, часто тупит, но при этом решителен и стоит до конца в своих идеалах. В этой части он много попадает в нелепые ситуации из-за глюков с вызовом приборов, хотя давно освоил их использование.
 Доктор Кло говорит более каноничным хриплым голосом, а его лицо в большинстве сцен скрыто в тени широкополых шляп, а если и показывается, то только ниже уровня глаз (кроме одного кадра).
 Ряд предметов из вооружения Кло носят логотип организации MAD, которую он возглавлял в мультсериале, хотя в фильме это название и даже сама организация не упоминаются.
 Как и в мультсериале, инициативу в расследовании берет на себя племянница Гаджета, Пенни, заметно теперь превосходящая дядю по интеллекту. Однако здесь она попадает в плен к злодеям и её спасает Гаджет, хотя в мультсериале она в таких случаях либо сбегала сама, либо ей помогал Брейн.

Примечания

Ссылки 
 

Американские фильмы о супергероях
Комедийные боевики
Кинокомедии США
Кинокомедии 2003 года
Фильмы-боевики США
Семейные фильмы США
Диснеевские фильмы
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы о киборгах
Инспектор Гаджет
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях